Bukovlje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w gminie Kakanj
 Bukovlje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w gminie Konjic
 Bukovlje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w gminie Velika Kladuša
 Bukovlje – wieś w Chorwacji, w gminie Bukovlje
 Bukovlje – wieś w Słowenii, w gminie Zreče